Moraru este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alexandru Moraru (1880–d. sec. al XX-lea), țăran și politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Alexandru Moraru (1883–d. sec. al XX-lea), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia.
 Anatolie Moraru (1894–1969), țăran și politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Constantin Moraru (1926–2015), specialist moldovean în domeniul fiziologiei, biochimiei, geneticii și ameliorării plantelor.
 Ioan Moraru (1927–1989), medic român.
 Ion Moraru (1929–2019), scriitor și activist anticomunist român din Basarabia.
 Marin Moraru (1937–2016), actor român de film, radio, teatru, televiziune și voce.
 Teodor Moraru (1938–2011), pictor român.
 Petre Moraru (n. 1942), actor român.
 Cornel Moraru (n. 1943), critic literar român.
 Mihai Moraru (n. 1946), specialist în istoria literaturii române vechi.
 Sergiu Moraru (1946–1996), folclorist moldovean.
 Ion Moraru (n. 1949), senator român.
 Vichentie Moraru (n. 1953), cleric ortodox moldovean și rus.
 Dumitru Moraru (n. 1956), fotbalist român.
 Florentin Constantin Moraru (n. 1963), deputat român.
 Radu Moraru (n. 1970), realizator de televiziune român.
 Gabriel Moraru (n. 1982), jucător de tenis român.
 Șerban Moraru (n. 1986), fotbalist român.

 Teofil Moraru (?), primul antrenor al echipei naționale de fotbal a României.
 Iosif Moraru (?), pilot român de aviație din al Doilea Război Mondial.
 Gheorghe Moraru (d. 1987), preot român.

Vezi și
 Morar
 Morari
 Morariu